Nachtcafé steht für:

 Nachtcafé (Talkshow), deutsche Fernsehsendung (SWR)
 Das Nachtcafé, ein Gemälde von Vincent van Gogh
 Das Nachtcafé (Zeitschrift), Zeitschrift für Literatur, Kunst & Kritik

Siehe auch: